St. Paul Methodist Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Paul Methodist Episcopal Church (Rushville, Indiana), NRHP-ID 97001536
 St. Paul Methodist Episcopal Church (Cedar Rapids, Iowa), NRHP-ID 85001376

Siehe auch:
 St. Paul’s Methodist Episcopal Church